de oude binnenstad van Spandau, dat tot 1920 een zelfstandige stad was en sindsdien tot Berlijn behoort
het metrostation Altstadt Spandau